iluzjon – dawne określenie kina
 Iluzjon – warszawskie kino
 Studio Filmowe Iluzjon (dawniej Zespół Filmowy Iluzjon)

Muzyka:
 Iluzjon – polski zespół rockowy
 Iluzjon cz. I – płyta Reni Jusis